Benegas ist der Familienname folgender Personen:

 Ismael Benegas (* 1987), paraguayischer Fußballspieler
 Leandro Benegas (* 1988), argentinisch-chilenischer Fußballspieler